Lunascape peut faire référence à :
 Un groupe de Trip-hop belge (musique),
 Un navigateur web